Втора македонска футболна лига 1999/2000 е осми шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от август 1999 г. до май 2000 г. Отборите са разпределени в две групи. Общо изпадат 19 отбора, поради предстояща реформа в шампионата. Шампиони са Шкендия Тетово и Беласица.

Класиране

Запад

Изток 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бележки 
 Република Македония - Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони